Hildbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hildbrand (1942–2022), Schweizer Politiker (CVP/CSP)
Johannes Hildbrand (1580–1654), Schweizer Bürgermeister
 Monika Hildbrand (* 1952), Schweizer Jodlerin und Sängerin

Siehe auch:
 Hildebrandt